В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Федерати́вной Респу́блике Герма́ния значатся 44 наименования (на 2018 год), это составляет  от общего числа ( на  год). 41 объект включён в список по культурным критериям, причём 14 из них признаны шедеврами человеческого гения (критерий i), а оставшиеся 3 объекта включены по природным критериям. Кроме этого, по состоянию на 2017 год, 16 объектов на территории Германии находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия.

Федеративная Республика Германия ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 23 августа 1976 года. Германская Демократическая Республика, до 1990 года являвшаяся независимым государством, также ратифицировала конвенцию 12 декабря 1988, однако ни одного объекта, находящегося на её территории, в список занесено не было. Первый объект, находящийся на территории ФРГ, был занесен в список в 1978 году на 2-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Географическое расположение объектов

Исключённые из списка объекты

Предварительный список 
В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Германии в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия и перечисленные на сайте ЮНЕСКО. Объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список.

}}
 Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии 
 Каталог ссылок Всемирному наследию в Германии 
 Всемирное наследие ЮНЕСКО на русском языке

Германия
 
Всем
Всем